Benson Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Benson Mountain (Arkansas)
 Benson Mountain (Maine)
 Benson Mountain (Rhode Island)
 Benson Mountain (Tennessee)